Résultats détaillés de l'édition 2017 du tournoi d'exhibition de tennis masculin d'Abu Dhabi. Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2016, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2017.

Faits marquants

Participants 
  Andy Murray ( mondial)
  Milos Raonic ()
  Rafael Nadal ()
  Tomáš Berdych ()
  David Goffin ()
  Jo-Wilfried Tsonga ()

Tableau 

 
Dans le match pour la , Jo-Wilfried Tsonga a battu Tomáš Berdych (6-7, 6-3, [10-3]).

Dans la première demi-finale, Andy Murray a été éliminé par David Goffin et s'incline (6-7, 4-6).

Notes et références

Lien externe 
 

2017
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2016
Sport en décembre 2016